Пораже́ние — проигрыш, фиаско, провал.
 «Поражение» () — фильм режиссёра Рамеша Сайгала (Индия, 1953).
 «Поражение» — четырёхсерийный фильм режиссёра Булата Мансурова (СССР, 1987).
 «Поражение» () — фильм режиссёра Дзюндзи Сакамото (Япония, 1991).